Rosenfeldt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hans Rosenfeldt
 Hans Rosenfeldt (guldsmed)
 Werner von Rosenfeldt

Se även 
 Rosenfeld, stad i Baden-Württemberg

Tyska efternamn